Дофа́р () — мухафаза (после 2011 года) в Султанате Оман.
 Административный центр — город Салала.
 Площадь — , население —

География 

Расположен на юге страны.
На северо-востоке граничит с регионом Эль-Вуста, на северо-западе Саудовской Аравией, на юго-западе с Йеменом. В состав мухафазы входят острова Куриа-Муриа.

В Дофаре с середины августа до конца сентября дуют муссоны. Это приводит к тому, что в это время и до тех пор, пока влага не испаряется, в Дофаре можно встретить пышную растительность. Временно влажный климат Дофара резко контрастирует с соседней пустыней Руб-эль-Хали.

Население 
До сих пор часть населения Дофара продолжает использовать южноаравийские языки, в частности шехри — горный диалект юга Омана, имеющий общие корни с мехри, на котором говорят в Йемене.

Административное деление 
Губернаторство Дофар делится на 10 вилайетов с центрами в городах:
 Салала
 Далькут
 Эль-Мазьюна
 Мирбат
 Мукшин
 Рахьют
 Садах
 Шалим и острова Халланьят
 Така
 Тумрайт

Экономика 
Исторически является основным производителем ладана в мире. Тем не менее, ладан сейчас в губернаторстве находит лишь местное применение. Основной экспортёр — Сомали.

Раньше в Салале большие территории культивировались с помощью сложной системы ирригации. Во время Второй мировой войны сельскохозяйственной продукции почти хватало, чтобы обеспечить большой британский контингент в Месопотамии.

См. также 
 Йеменско-оманские отношения
 Фронт освобождения Дофара
 Песчаные дюны (филателия)
 Зуфар (значения)

Административное деление Омана